Энн Элизабет Эпплбаум (; род. 25 июля 1964, Вашингтон) — американо-британская журналистка и писательница. Автор книг и статей об истории коммунизма и развитии гражданского общества в Центральной и Восточной Европе.

Она работала в The Economist и The Spectator, а также была членом редакционной коллегии The Washington Post (2002—2006). Эпплбаум получила Пулитцеровскую премию в 2004 году за книгу «Гулаг: история», опубликованную годом ранее. Она является штатным автором The Atlantic и старшим научным сотрудником Института Агоры при Школе передовых международных исследований Университета Джона Хопкинса.

Биография 
Родилась в еврейской семье. Отец — адвокат Харви Эпплбаум. Её мать, Элизабет, долгое время проработала в художественной галерее «Коркоран» в Вашингтоне. Хотя Эпплбаум родилась в Вашингтоне, округ Колумбия, её предки иммигрировали в США с территории современной Белоруссии. В своей книге «Между Востоком и Западом» она описывает изучение миграционного пути её семьи в США, как в раннем возрасте она была удивлена ​​тем, что была связана с Белоруссией. В 1982 году Энн Эпплбаум окончила частную квакерскую школу . Училась в Йельском университете, затем по стипендии Маршалла в Лондонской школе экономики и колледже святого Антония в Оксфорде. Будучи студенткой университета, она провела лето 1985 года в Ленинграде и считает, что эта поездка сформировала её нынешние взгляды на мир.

В 1988 году поселилась в Варшаве, работая корреспондентом The Economist. В 1990-х годах жила в Лондоне и Варшаве, работая в различных английских изданиях. Её первым сочинением была книга польской кухни. В 1996 году вышла её книга-тревелог «Между Востоком и Западом» (, премия Адольфа Бентинка).

В 2003 году опубликована её книга об истории ГУЛАГа Gulag: A History, за которую она получила Пулитцеровскую премию (2004). Книга была переведена на несколько языков, в 2006 году она вышла на русском под названием «ГУЛАГ. Паутина Большого террора».

Её книга «Iron Curtain: The Crushing of Eastern Europe 1944—1956» (2012) была отмечена  в Канаде, серебряной медалью Артура Росса Совета по международным отношениям в Нью-Йорке и медалью герцога Вестминстерского за военную литературу.

С конца 2016 года работает в Лондонской школе экономики — Институте глобальных проблем, профессор. Одним из направлений её текущей научной деятельности являются вопросы дезинформации и пропаганды в 21 веке.

Член редколлегии журнала The American Interest.

В 2019 году подписала «Открытое письмо против политических репрессий в России». 11 июля 2022 года Алексей Навальный объявил, что Энн Эпплбаум войдёт в состав наблюдательного совета при международной антикоррупционной организации «Anti-Corruption Foundation».

Личная жизнь 
Замужем с 1992 года за польским политиком Радославом Сикорским, в недавнем прошлом — маршалком (спикером) польского Сейма (бывшим министром иностранных дел Польши). Имеет двоих детей, Александра и Тадеуша. В 2013 году стала польской гражданкой.

Владеет французским, польским и русским языками.

Книги 
 
 Gulag: A History, Doubleday, 2003, 677 pages, ; paperback, ; , 2004, 736 pages, 
 
 
 
 
На русском

Признание и награды 
 Офицерский крест Ордена заслуг перед республикой Польша (2012).
 Орден княгини Ольги III степени (22 ноября 2019, Украина) — за весомый вклад в чествование памяти жертв геноцида Украинского народа — Голодомора 1932—1933 годов в Украине, подвижническую деятельность, направленную на освещение правды о Голодоморе.
 Орден княгини Ольги II степени (23 августа 2022, Украина) — за значительные личные заслуги в укреплении межгосударственного сотрудничества, поддержку государственного суверенитета и территориальной целостности Украины, весомый вклад в популяризацию Украинского государства в мире.

См. также 
 Пайпс, Ричард

Примечания

Ссылки 
 
 
 
 
 «Весь ваш правящий класс считает себя наследником советской системы» (интервью порталу « Meduza»)
 «Putinism: the ideology» — Идеология путинизма. Лекция в лондонской школе экономики. 28 января 2013
 The Menace of Unreality: Combatting Russian Disinformation in the 21st Century — «Угроза ложной реальности: Борьба с российской пропагандой в 21-м столетии».. Семинар с участием А. Аппельбаум, 30 октября 2014

Выпускники Школы друзей Сидвелла
Выпускники Йельского университета
Выпускники Лондонского университета
Выпускники Лондонской школы экономики
Лауреаты Пулитцеровской премии за нехудожественную литературу
Стипендиаты Маршалла
Специалисты по истории России
Журналисты The Washington Post
Писательницы Польши XX века
Исследователи голода в СССР (1932—1933)
Человек года по версии «Газеты Выборчей»
The Economist